Бобур Шокиржонов (; род. 5 декабря 1990 года) — узбекский легкоатлет, специализирующийся в метании копья, мастер спорта Республики Узбекистан международного класса.

Карьера

Ссылки 
 
 

Метатели копья Узбекистана
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Мастера спорта Республики Узбекистан международного класса